Jacobo Scott, primer duque de Monmouth (Róterdam, Holanda, 9 de abril de 1649 - Londres, Inglaterra, 15 de julio de 1685), era hijo natural del rey Carlos II de Inglaterra y de su amante Lucía Walter que siguió al rey en el exilio tras la ejecución de Carlos I de Inglaterra.

Durante muchos años, el duque de Monmouth, de fe protestante, fue presentado como sucesor al trono de su padre en lugar de su tío, el católico duque de York (futuro Jacobo II de Inglaterra). Numerosos parlamentarios intentaron imponer esta elección tras la crisis provocada por la Exclusion Bill pero fue en vano. Tras la muerte de Carlos II en 1685, el duque inició un levantamiento conocido como la «Rebelión de Monmouth» para llegar al trono. Fue ejecutado por conspiración.

Biografía

Primeros años 
Nació en Róterdam, Holanda, hijo natural del rey Carlos II de Inglaterra (que vivía en el exilio tras la ejecución de su padre) y de su amante Lucía Walter. Pasó su juventud en Schiedam. De acuerdo con la investigación biográfica de Hugh Noel Williams su padre, Carlos, no llegó a La Haya hasta mediados de septiembre de 1648 –siete meses antes del nacimiento de Jacobo–, aunque había conocido a Lucía nueve meses antes, y circuló el rumor de que Lucía Walter había sido amante del coronel Robert Sidney durante el verano de 1648. Cuando Jacobo llegó a la edad adulta, se observó su gran parecido con Sidney. En 2012, una prueba de ADN realizada en un descendiente de Monmouth, mostró que compartía el cromosoma Y (heredado por línea paterna) de la familia Estuardo, evidencia notable de que Carlos II era el padre biológico de Monmouth.

Como hijo ilegítimo, no entraba en la línea sucesoria al trono, aunque hubo rumores de que Carlos y Lucía se habían casado en secreto. El propio Monmouth afirmaba poseer el acta matrimonial, pero nunca la hizo pública. Carlos, como Rey, declaró más tarde por escrito a su consejo de que su único matrimonio había sido con la reina Catalina de Braganza.

En marzo de 1658, el joven Jacobo fue secuestrado por uno de los caballeros del rey, enviado a París y puesto bajo la tutela de los barones Crofts, cuyo apellido tomó. Asistió brevemente a la escuela en la localidad de Familly.

Oficial del ejército

El 14 de febrero de 1663,  cuando contaba 14 años, y poco después de su llegada a Inglaterra, Jacobo fue nombrado Duque de Monmouth, con los títulos subsidiarios de Conde de Doncaster y Barón Scott de Tynedale, par de Inglaterra. El 28 de marzo de 1663, fue nombrado caballero de la Orden de la Jarretera.

El 20 de abril de 1663 se casó con Ana Scott, cuyo apellido adoptó tras la boda. La pareja recibió los títulos de duques de Buccleuch, condes de Dalkeith y lord y lady Scott de Whitchester y Eskdale (pares de Escocia). Monmouth era popular por profesar la fe protestante, mientras que el hermano del rey y heredero al trono, Jacobo, se había convertido al catolicismo.

En 1665, Monmouth entró al servicio de la Marina Real a las órdenes de su tío, el duque de York, en la Segunda Guerra anglo-neerlandesa. En junio de 1666, regresó a Inglaterra para capitanear una tropa de caballería. En 1672, al principio de la Tercera Guerra anglo-neerlandesa, Monmouth comandó una tropa de 6000 hombres que cedió el rey Carlos II al ejército francés. En abril de 1673 fue nombrado Lord Teniente de Yorkshire Este y gobernador de Kingston-upon-Hull. En la campaña de 1673 se ganó la reputación de ser un gran soldado.

En 1674, el rey Carlos II decretó que Monmouth supervisara y diera el visto bueno a todas las órdenes militares, entregándole así el mando efectivo de las fuerzas. Entre sus responsabilidades quedaban el movimiento de tropas y la represión de disturbios. En 1677 se convirtió en Lord Teniente de Staffordshire.

En 1678, durante la Guerra franco-neerlandesa, Monmouth comandó la brigada anglo-holandesa, ahora contra Francia. Al año siguiente, tras su regreso a Inglaterra, se puso al mando del pequeño ejército reclutado para acabar con la rebelión de los covenanters escoceses, a quienes venció en la batalla de Bothwell Bridge.

Rebelión

Al incrementarse su popularidad entre el pueblo, Monmouth fue obligado a exiliarse en las Provincias Unidas de los Países Bajos en 1679. En 1683, Monmouth fue identificado como uno de los conspiradores del llamado complot de Rye House. A la muerte del rey Carlos II, Monmouth encabezó la rebelión que lleva su nombre, desembarcando con tres buques en Lyme Regis (Dorset), con la intención de arrebatar el trono a su tío Jacobo II. Publicó un manifiesto titulado «Declaración para la defensa y vindicación de la religión protestante y de las leyes, derechos y privilegios de Inglaterra de la invasión que han sufrido, y para librar al reino de la usurpación y tiranía a que la somete Jacobo, duque de York», a lo que el rey respondió decretando el arresto de los editores y distribuidores del documento.

Monmouth se autoproclamó rey en varios lugares a lo largo de su ruta, entre ellos Axminster y Chard. El 6 de julio de 1685, los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Sedgemoor, la última batalla campal que ha habido hasta la fecha en suelo inglés, pero las fuerzas de Monmouth eran muy inferiores a las del ejército regular, y sufrió una contundente derrota. Monmouth fue capturado en Ringwood (Hampshire).

Tras la rebelión, el parlamento inglés aprobó un decreto de extinción de derechos civiles.

Ejecución
El rey Jacobo tomó la inusual decisión de conceder una audiencia a su sobrino, a pesar de no tener intención de otorgarle el perdón. El prisionero imploró clemencia sin éxito, e incluso se ofreció a convertirse al catolicismo, pero fue en vano. Monmouth fue ejecutado el 15 de julio de 1685 en Tower Hill. Poco antes de la ejecución, lo visitaron los obispos Turner de Ely y Ken de Bath y Wells, pero él rechazó la comunión y se negó a reconocer que su rebelión o su relación con lady Wentworth fueran pecado.

El estado le confiscó el ducado de Monmouth, pero los títulos subsidiarios del ducado –conde de Doncaster y barón Scott de Tindale– fueron devueltos a su nieto, Francis Scott, II duque de Buccleuch, en 1743.

Leyendas populares
La leyenda cuenta que se pintó un retrato de Monmouth después de su ejecución, ya que no había retratos oficiales del duque, por lo que se exhumó su cadáver, se cosió la cabeza al  cuerpo y de esta guisa posó para el pintor. No obstante, en la National Portrait Gallery de Londres existen al menos dos retratos formales de Montmouth datados antes de su muerte. Otro retrato, antes identificado como Monmouth, muestra un hombre dormido o muerto, y podría ser el que dio pie a esta historia.

Una de las numerosas historias sobre el hombre de la máscara de hierro dice que se trataba de Monmouth. Según parece, esta leyenda se basa en el poco probable razonamiento de que Jacobo no hubiera mandado ejecutar a su propio sobrino, por lo que se decapitó a otra persona, y el rey envió a Monmouth a Francia para ponerlo bajo custodia de su primo Luis XIV.

Descendencia

De su matrimonio con Ana Scott nacieron seis hijos:
 Carlos Scott, conde de Doncaster  (24 de agosto de 1672 – 9 de febrero de 1673 o 1674)
 Jacobo Scott, conde de Dalkeith  (23 de mayo de 1674 – 14 de marzo de 1705). Se casó en 1693 o 1694 con Henrietta Hyde, hija de Laurence Hyde, conde de Rochester.
 Ana Scott (17 de febrero de 1675 – 13 de agosto de 1685)
 Enrique Scott, I conde de Deloraine (1676 – 25 de diciembre de 1730)
 Francisco Scott (fallecido en la infancia, enterrado el 8 de diciembre de 1679)
 Carlota Scott (fallecida en la infancia, enterrada el 5 de septiembre de 1683)

De su relación con Eleanor Needham, hija de sir Robert Needham de Lambeth, tuvo tres hijos:
 Jacobo Crofts (fallecido en 1732). Coronel del regimiento n.º 9 de Dragones
 Enriqueta Crofts (c. 1682 – 27 de febrero de 1730). Se casó alrededor de 1697  con Charles Paulet, I duque de Bolton.
 Isabel Crofts (murió joven).

En sus últimos años tuvo una relación con la baronesa Henrietta Wentworth.

Árbol genealógico

Véase también 
 Religión escocesa en el siglo XVII

Referencias

Bibliografía 

 Watson, J.N.P. Captain General and Rebel Chief: The Life of James, Duke of Monmouth. George Allen & Unwin, 1979.

Enlaces externos 
 

Casa de Estuardo
Nobles de Inglaterra del siglo XVII
Miembros de la Orden de la Jarretera
Miembros del Consejo Privado del Reino Unido
Primeros Lores del Almirantazgo
Prisioneros de la Torre de Londres
Sepultados en la Capilla Real de San Pedro ad Vincula
Nacidos en Róterdam
Ducados de Reino Unido
Scott, James 01
Hijos ilegítimos de Carlos II de Inglaterra
Duques de Monmouth